Rodés (Conflent), municipi situat a la comarca del Conflent, a la Catalunya del Nord
 Rodés (Rialb), poble del terme municipal de Rialp, a la comarca del Pallars Sobirà 
 Rodés (Avairon), municipi occità al Llenguadoc, al departament francès d'Avairon
 bisbat de Rodés, seu de l'Església Catòlica a França, sufragània de l'arquebisbat de Tolosa
 Comtat de Rodés, antiga jurisdicció feudal d'Occitània amb seu a Rodés (Avairon)
 Cantó de Rodés-Est, cantó francès del departament d'Avairon al districte de Rodés 
 Cantó de Rodés-Nord, cantó francès del departament d'Avairon al districte de Rodés 
 Cantó de Rodés-Oest, cantó francès del departament d'Avairon al districte de Rodés 
 Districte de Rodés, divisió administrativa francesa del departament de l'Avairon, a la regió de Migdia-Pirineus 
 Biografies:
 Primer cognom:
 Josep Rodés (Catalunya, segle xx), porter d'handbol català
 Vicenç Rodés i Aries (Alacant, 1783 - Barcelona, 1858), pintor valencià 
 Felip Rodés i Baldrich (l'Hospitalet de Llobregat, 1878 - Barcelona, 1957), polític i advocat català 
 Josep Rodés Bley (Lleida, 1895 - París, 1968) comerciant i polític marxista català
 Lluís Rodés i Campderà (Santa Coloma de Farners, 1881-1939), astrònom català 
 Leopold Rodés Castañé, empresari i advocat català 
 Joan Rodés Teixidor (Barcelona, 1938), metge català 
 Segon cognom:
 Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar, 1883 - Barcelona, 1948), advocat i polític català 
 Iu Pascual i Rodés (Vilanova i la Geltrú, 1883 - Riudarenes, 1949), pintor català, deixeble de Joan Llimona
 Josep M. Segimon Rodés (Reus 1858 - 1926), alcalde de Reus